Senna může být:

 sena (Senna) – rod tropických rostlin z čeledi bobovité
 Senna (poezie) – vypravěčská figura v severských ságách

příjmení osob

 Ayrton Senna (1960–1994) – brazilský automobilový závodník
 Bruno Senna (* 1983) – brazilský automobilový závodník
 Marcos Senna (* 1976) – španělský fotbalista

Rozcestníky - příjmení